Первый чемпионат мира по тяжёлой атлетике состоялся в 1891 году в Лондоне (Великобритания). В нём приняло участие 7 атлетов из 6 стран.

В 1898 году в Вене (Австро-Венгрия) прошёл второй чемпионат мира, где по сумме многоборья, состоявших из 14 упражнений, третье место занял российский атлет Георг Хаккеншмидт. Через год в Милане (Италия) первым российским чемпионом мира стал Сергей Елисеев.

В 1905 году впервые на чемпионатах мира были введены весовые категории. Атлеты были поделены на три категории: до 70 кг (лёгкий вес), до 80 кг (средний вес) и свыше 80 кг (тяжёлый вес).

В начале XX века чемпионаты мира по тяжёлой атлетике проводились в течение одного года несколько раз: в 1905 году — три раза, в 1910 году — два раза, в 1911 году — четыре раза. С 1920 года проводятся лично-командные чемпионаты мира.

С 1949 года чемпионаты мира проводились ежегодно, за исключением високосных годов:

 в високосные годы с 1948 г. по 1960 г. чемпионаты мира не проводились;

 в 1964, 1968, 1972, 1980 и 1984 годах чемпионаты мира по тяжёлой атлетике проводились в рамках летних Олимпийских игр;

 после 1984 года в годы проведения летних Олимпийских игр чемпионаты мира не проводились.

В рамках большинства чемпионатов мира, проходивших на европейском континенте, проводились также чемпионаты Европы. 

У мужчин за всю историю проведения чемпионатов мира наибольшее количество медалей завоевали атлеты Советского Союза — 331 золотую, 208 серебряных и 93 бронзовых медалей.

Чемпионаты мира

Мужчины

Женщины

Совместные

Общий медальный зачёт

All-time medal table (Big and Small Table) 
All-time Big (total) and Small (Snatch and Clean & Jerk and Press) medal count below is until the 2017 World Weightlifting Championships.

 Source :
 http://www.iwf.net/doc/statistics/WORLD_CHAMP_SENIOR_001_146.PDF - Page 80 — 82
 From 2009 to 2017 medals add from wikipedia pages (IWF Results Page).

Team ranking 
 http://www.iwf.net/weightlifting_/history/ - Team ranking system (History)
 Team ranking was started from 1949
 1- 7th August 1948 FIH Congress, London : For the team classification 5-3-1 points are distributed for the 1st to the 3rd place.
 2- 7th November 1957 FIHC Congress, Teheran : For the team classification, there are distributed 10-6-4-3-2-1 points for the first to the sixth place.
 3- 24th May 1958 Tokyo : For the team classification 7-5-4-3-2-1 points are distributed for the 1st to the 6th place.
 4- 1973 : For the team classification 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 points are distributed for the 1st to 10th place (only for the total).
 5- 1977 : For the team classification 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 points are distributed for the 1st to 10th place for the individual lifts and the total.
 6- 12th-14th January 1984 IWF Executive Board Meeting, Herzogenaurach. 27th July, IWF Congress, Los Angeles: For the team classification 16-14-13-12-11-10-9- 8-7-6-5-4-3-2-1 points are distributed for the 1st to 15th place.
 7- 1st May 1996 IWF Executive Board Meeting, Warsaw : For the team classification 28-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 points are distributed for the 1st to 25th place.

 10th and 11th December 1996, IWF Congress, Athens: Two-Year-Suspension for a first doping offence.

 2015 Ranking before positive doping tests and will be changed.

См. также 
 Тяжёлая атлетика на Олимпийских играх
 Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике

Примечания 

После устранения Ловчева,уличенного в употреблении запрещенных препаратов, чемпионом 2015г. в весе +105кг. стал Лаша Талахадзе.  Т.О.  в сводной таблице завоеванных медалей у Грузии 2 золотые медали чемпионов мира среди мужчин и соответственно завоевано  больше медалей по всем движениям.

Источник 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Ссылки 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики
 Базовые результаты IWRP

Чемпионаты мира по тяжёлой атлетике